

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Fabio Danti, (1967-2000), pilote automobile de courses de côte italien ;
 Ignazio Danti, (1536-1586), moine dominicain, mathématicien, astronome et cosmographe italien ;
 Vincenzo Danti, (1530–1576); sculpteur et un ingénieur civil italien.
 Daniele Lazzarin, (1981); rappeur italien.
Homonymie de patronyme